Björkhaga kan syfta på:
Björkhaga, Skanör – ett bostadsområde i Skanör
Björkhaga – ett bostadsområde i Örebro
Björkhaga, Karlskrona kommun – en ort i Karlskrona kommun